Call of Duty (littéralement l' « Appel du devoir ») peut faire référence à :

Jeux vidéo 
 Call of Duty est un jeu vidéo de tir à la première personne se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale et ayant donné lieu à de nombreuses suites ;
 Call of Duty est la série de jeux vidéo dont fait partie Call Of Duty.

Littérature 
 , bande dessinée de Marvel Comics de l'Univers Marvel publiée en 2002.
 , mémoires de Lynn Compton publiées en 2008.